Чемпионат Европы по боксу 1953 года прошёл в городе Варшава (Польша) с 18 по 24 мая. Это был 10 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 119 боксёров, которые представляли 19 стран. Этом чемпионате дебютировала сборная СССР, которая заняла второе место в общекомандном зачёте.

Медалисты

Зачет по медалям

Ссылки 
Итоги 
ЕАЛБ
Любительский бокс

1953
1953 год в боксе
Международные спортивные соревнования в Варшаве
Май 1953 года
1953 год в Польше
Чемпионаты Европы в 1953 году